Рыбаковщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Рыбаковщина — деревня в Узденском районе Минской области.

Россия 
 Рыбаковщина — деревня в Свечинском районе Кировской области.